Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Henrik Sundström 3-6, 6-0, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (secondo turno)
 Yannick Noah (campione)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Henrik Sundström (finale)

 Pablo Arraya (secondo turno)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1983